Das United Airlines Tournament of Champions 1982 war ein Tennisturnier der Damen in Orlando, Florida. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 26. April bis 2. Mai 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Orlando